Zosterornis hypogrammicus est une espèce de passereaux de la famille des Zosteropidae endémique de l'île Palawan aux Philippines.

Répartition et habitat 
Cette espèce n'a été observé que sur les monts Victoria, Mataling, Borangbato et Mantalingajan sur l'île Palawan. Elle vit dans la forêt primaire au dessus de  d'altitude.

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 

Zosteropidae
Faune endémique de Palawan